El Agni Parthene (del griego Αγνή Παρθένε que significa "Oh Virgen Pura" en español) es un himno mariano compuesto por San Nectario de Égina, para el Theotokarion («Libro de himnos a la Madre de Dios»).

Texto 
Las 24 invocaciones están etiquetadas por estrofas (1, 2, 3, 4), tono (A, B, Γ) e iteración (α, β).

Referencias

Hesychasm
Eastern Christian hymns
Marian hymns

Enlaces externos 
Himno cantado por los monjes del monasterio de Simonopetra
Himno cantado por monjes rusos
Himno cantado en ruso por el Ensemble choral VOX virtual
St. Nektarios (en griego)
Colección de imágenes ortodoxas de la Virgen acompañado con el himno de Agni Parthene.

Himnos litúrgicos bizantinos
Iglesia ortodoxa